

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Czajków – część wsi Lubasz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Czajków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie
 Czajków – część wsi Orzechowce w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica
 Czajków – kolonia wsi Klępie Górne w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Czajków – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Czajków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Czajków – część wsi Czyżew w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał
 Czajków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków
 Czajków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Zobacz też 
 Czajków Południowy, Czajków Północny
 Czajkowo